De achternaam van der Grinten of Van der Grinten kan verwijzen naar

 leden van de familie van der Grinten, oprichter en directieleden van Océ
 Lodewijk van der Grinten (1831-1895), Nederlands apotheker en oprichter van Océ
 Wim van der Grinten (1913-1994), Nederlands politicus en rechtsgeleerde
 Evert Frans van der Grinten (1920-2009), Nederlands kunsthistoricus en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
 G.J. van der Grinten (1927-2017), architect en de eerste hoogleraar industriële vormgeving in Nederland
 Hans van der Grinten (1929-2002), Duits kunstenaar en kunstverzamelaar
 Franz Joseph van der Grinten (1933), Duits kunstenaar en kunstverzamelaar
 Maarten van der Grinten (1963), Nederlands jazzgitarist en -componist